Hauçás (ou haúça) — povo do Sahel (África Ocidental)
 Língua hauçá (ou haúça) — idioma falado por esse povo
 Música hauçá (ou música haúça) — música típica desse povo

Desambiguação